Schmook ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schmook (1888–1969), mecklenburgischer Oberförster
 Elisabeth Schmook (1872–1940), deutsche Kunstmalerin
 Paul Schmook (1860–1921), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker